Феличе Берардо (, 6 июля 1888, Турин, Италия — 12 декабря 1956, Турин, Италия) — итальянский футболист, игравший на позициях полузащитника и нападающего. В качестве игрока прежде всего известен по выступлениям за клуб «Про Верчелли» и национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1909 году выступлениями за клуб «Пьемонте», в котором провел два сезона. Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Про Верчелли», к составу которого присоединился в 1911 году. Сыграл за команду из Верчелли следующие три сезона своей игровой карьеры. В составе «Про Верчелли» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,37 гола за игру первенства. В составе «Про Верчелли» также  дважды становился чемпионом Италии.

Впоследствии с 1914 по 1921 год играл в составе таких команд, как «Дженоа» и «УС Торинезе». В составе «Дженоа» становился чемпионом Италии.

В 1921 году перешёл в клуб «Торино», за который отыграл 3 сезона. Завершил карьеру футболиста в 1924 году.

Выступления за сборную 
В 1911 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 10 лет, провел в форме главной команды страны лишь 14 матчей, забив 2 гола. В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1912 году в Стокгольме.

Титулы и достижения 
  Чемпион Италии (3)
«Про Верчелли»:  1911/12, 1912/13
«Дженоа»:  1914/15

Ссылки 
Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 
Статистика игрока на сайте www.archiviotoro.it 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Игроки ФК «Про Верчелли»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Торинезе»
Тренеры ФК «Торино»